Mit der Bezeichnung ECO-Schlüssel (Encyclopedia of Chess Openings, auch ECO-Code) wird ein international verwendetes System zur Einordnung von Eröffnungen des Schachspiels bezeichnet.

Geschichte 
Zuerst eingeführt wurde es in der Mitte der 1970er Jahre im Standardwerk Enzyklopädie der Schacheröffnungen („Encyclopedia of Chess Openings“). Aufgebaut ist dieser Enzyklopädie-Index-Schlüssel nach fünf Hauptgruppen, bezeichnet von A bis E. Jede dieser Hauptgruppen ist noch einmal in 100 Untergruppen unterteilt, beginnend bei 00 bis hin zu 99. Jede Hauptgruppe wird in einem separaten Band veröffentlicht. Die Bände B (seltene Halboffene Spiele, Caro-Kann-Verteidigung und Sizilianische Verteidigung, in zwei Teilen), sowie C (offene Spiele und Französische Verteidigung) liegen mittlerweile in der fünften Ausgabe vor, die restlichen Bände A, D und E in der vierten. Die 5. Ausgabe der Bandes B ist in zwei Büchern veröffentlicht worden (Band BI von B00 bis B49 und Band BII von B50 bis B99).

Die Meisterpartien, die der ECO-Tabelle zugrunde liegen, stammen aus der zweimal jährlich erscheinenden Zeitschrift Chess Informant und wurden dort auch analysiert. Namhafte Schachspieler haben diese Partien seit 1966 für die Veröffentlichung in der Enzyklopädie zusammengestellt. Sowohl die Encyclopedia of Chess Openings als auch die Zeitschrift werden vom serbischen Verlag Sahovski Informator (deutsch: Schachinformator) herausgegeben. Die Enzyklopädie hat einen Umfang von über 3000 Seiten und enthält über 150.000 Partien und Analysen. Es existieren Ausgaben auf CD-ROM. Unter dem Titel Small Encyclopaedia of Chess Openings ist darüber hinaus auch eine gekürzte Version in einem Band erhältlich, die mittlerweile in der dritten Ausgabe (2010) vorliegt und ca. 670 Seiten umfasst.

Systematik 
Die Schlüssel sind in einer Reihe von A00 bis E99 aufgebaut und beginnen mit den allgemeinen Fällen und verzweigen in immer speziellere Zugfolgen:
 A00 ist der Schlüssel, der alle Züge enthält, außer denen, die in den restlichen Schlüsseln noch explizit genannt werden; also alle ersten Züge außer b2–b3, c2–c4, d2–d4, e2–e4, f2–f4 und Sg1–f3.
 A01 enthält alle Varianten, die mit dem Zug 1. b2–b3 beginnen.
 A02 enthält alle Varianten, die mit dem Zug 1. f2–f4 beginnen, außer denen, die in den restlichen Schlüsseln noch explizit genannt werden. Also alle Varianten außer 1. f2–f4 d7–d5.
 A03 enthält alle Varianten, die mit der Zugfolge 1. f2–f4 d7–d5 beginnen.
 A04 enthält alle Varianten, die mit dem Zug 1. Sg1–f3 beginnen, außer denen, die in den restlichen Schlüsseln noch explizit genannt werden. Also alle Varianten außer 1. Sg1–f3 Sg8–f6 und 1. Sg1–f3 d7–d5.
 usw.

Einige Quellen erweitern die Schlüssel mit dem Anhängen von Ziffern. So wird die Zugfolge 1. e4 Sf6 2. d3 (Maróczy-Variante der Aljechin-Verteidigung) mit dem Code B02.3 benannt, während die Skandinavische Variante (2. Sc3) die Bezeichnung B02.4 trägt.

Übersicht über die Hauptgruppen 
An dieser Stelle erfolgt eine kurze Übersicht über die in den Hauptgruppen aufgeführten Eröffnungen.

Hauptgruppe A

Alle früher als „unregelmäßig“ klassifizierten Eröffnungen sowie Réti-Eröffnung, Englisch, Benoni (A56 bis A79), Holländisch (A80 bis A99) und einige weitere geschlossene Spiele:

 nicht 1. e4 und 1. d4
 1. d4 ohne 1. … d5 und 1. … Sf6
 1. d4 Sf6 ohne 2. c4
 1. d4 Sf6 2. c4 ohne 2. … e6 (siehe E00 bis E59) und 2. … g6 (siehe D70 bis D99 und E60 bis E99)

Hauptgruppe B

Alle halboffenen Spiele außer Französisch, insbesondere Caro-Kann (B10 bis B19) und Sizilianisch (B20 bis B99):
 1. e4 ohne 1. … e5 und 1. … e6

Hauptgruppe C

 1. e4 e6 (Französisch, C00 bis C19)
 1. e4 e5 (alle offenen Spiele, C20 bis C99)

Hauptgruppe D

Geschlossene Spiele, sofern sie nicht in Gruppe A oder E fallen:
 1. d4 d5 (Damenbauernspiel, D00 bis D69), insbesondere Damengambit
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 mit 3. … d5 (Grünfeld-Indisch, D70 bis D99)

Hauptgruppe E

Geschlossene Spiele, insbesondere Damenindisch (E12 bis E19), Nimzo-Indisch (E30 bis E59) und Königsindisch (E60 bis E99):
 1. d4 Sf6 2. c4 e6
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 ohne 3. … d5 (siehe Hauptgruppe D)

Gesamtübersicht der Eröffnungen 

An dieser Stelle erfolgt eine Aufstellung der verschiedenen Schlüssel. Sofern gebräuchlich, wird der Name der jeweiligen Variante aufgeführt. Die Unterteilungen mit Überschriften sind nicht Bestandteil der Enzyklopädie und auch keine hierarchische Gliederung. Sie dienen lediglich der besseren Übersicht. Durch Zugumstellung ist es gerade zu Beginn der Partie möglich, noch das System zu wechseln. So sind einige Eröffnungssysteme weniger durch eine Zugfolge als durch eine charakteristische Stellung ausgezeichnet.

Hauptschlüssel der A-Reihe

Hauptschlüssel der B-Reihe

Hauptschlüssel der C-Reihe

Hauptschlüssel der D-Reihe

Hauptschlüssel der E-Reihe

Siehe auch 
 Ein anderes System mit vergleichbaren Zielen ist der NIC-Schlüssel.

Literatur 
 Šahovski Informator (Hrsg.): Enciklopedija šahovskih otvaranja. (auch Enciklopedija sachmatnych debjutov, Englisch Encyclopedia of chess openings). Belgrad 1974–1979 (5 Bände); Vorwort in Serbokroatisch, Russisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch, Inhalt in figuraler Notation.
 Sergiu Samarian: Internationales Schlüsselbuch der Schacheröffnungen. Schmaus, Heidelberg 1986 (Ausgabe in Blindenschrift Leipzig 2001).

Weblinks 

 Chess Informant – Encyclopaedia of Chess Openings Website des Herausgebers (englisch)
 Klassifikation der ECO-Codes (englisch)

Schacheröffnung
ECOCodes